Горган Илемский () — горная вершина в Украинских Карпатах, в массиве Горганы, на хребте Аршица. Расположена на границе  Долинського и  Рожнятовского районов Ивано-Франковской области. Высота 1587 м. Вершина асимметричная, конусообразная, с крутыми (25-40 °) склонами. Распространены каменные осыпи, «каменные реки». Вершина безлесная, состоит из песчаников. На склонах — хвойные леса (ель, сосна).

Северо-западнее Горган-Илемского расположена гора Великий Пустошак (1423 м), на северо-восток — хребет Сихлос (Сехлис), на юг — гора Яйко-Илемске (1680 м), на запад — долина реки  Свича с её притоком Правич.

Ближайший населенный пункт — село Мысловка.

Источники 
 Географическая энциклопедия Украины: в 3-х томах / Редколлегия: А. М. Маринич (отв. ред.) И др.. — М.: «Украинская советская энциклопедия» думка, 1989.

Карпаты
Горные вершины Украинских Карпат
Украинские Карпаты
Горы Украины